Gabrielle (personage), een personage uit de televisieserie Xena: Warrior Princess
 Gabrielle (zangeres), een Britse zangeres
 Gabrielle (1970), een Amerikaanse film uit 1970
 Gabrielle (2013), een Canadese film uit 2013
 Gabrielle Delacour, een personage uit de boekenserie Harry Potter